Coccinella steht für:
 Coccinella (Gattung), Gattung aus der Familie der Marienkäfer
 Coccinella (Instant Messenger), freie Instant-Messaging-Software